Desperado может означать:
 Отчаянный () — фильм, 1995 год.
 Desperado — альбом американской группы Eagles.
 «Desperado» — песня из этого альбома.
 Desperado — известный российский бренд настольного футбола (кикера).
 Desperado — вид тактического удара в шахматах.
 Suzuki Desperado — модель мотоцикла.
 Desperado (песня) - песня исполнительницы Rihanna
Desperados может означать:
 Desperados: Wanted Dead or Alive — компьютерная игра-вестерн.
 Desperados 2: Cooper's Revenge — её продолжение.
 Helldorado — последняя серия.
 Desperados III — приквел Desperados: Wanted Dead or Alive.

См. также 
Dezperadoz — немецкая «вестерн-метал»-группа